Laigne – personaggio della mitologia irlandese
Laigné – comune francese del dipartimento della Mayenne nella regione dei Paesi della Loira

La Laigne – comune francese del dipartimento della Charente Marittima nella regione della Nuova Aquitania